Vaché ist der Familienname folgender Personen: 
 Allan Vaché (* 1953) US-amerikanischer Jazz-Klarinettist
 Jacques Vaché (1895–1919), französischer Mitbegründer des Dadaismus
 Warren Vaché senior (1914–2005), US-amerikanischer Jazzmusiker und Journalist
 Warren Vaché (* 1951), US-amerikanischer Jazzmusiker